Лу́ций Анто́ний ():
 Луций Антоний — консул в 41 году до н. э.
 
 Луций Антоний Сатурнин — наместник провинции Верхняя Германия.